Tapa steht für:
 eine ursprünglich spanische Speise, siehe Tapa (Gericht)
 ein logisches Rätsel, siehe Tapa (Rätsel)
 Tapa-Rindenbaststoff, ein in der Südsee hergestellter Stoff aus der Rinde des Papiermaulbeerbaumes (Broussonetia papyrifera)
 eine andere Bezeichnung für Nupe, siehe Nupe (Volk)

Tapa ist der Name folgender Orte:
 eine Gemeinde in Estland, siehe Tapa (Gemeinde)
 eine Stadt in dieser Gemeinde in Estland, siehe Tapa (Tapa)
 Tapa (Gletscher), Gletscher im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tapa (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland

Tapa ist der Familienname folgender Personen:
 Marcel Utembi Tapa (* 1959), kongolesischer Geistlicher, Erzbischof von Kisangani

TAPA steht für:
 TAPA (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Klassische Philologie, bis 2014 „Transactions of the American Philological Association“
 Eine-Seite-ein-Land-Aktionspartei, Taiwan
 Flughafen V.C. Bird International in Antigua und Barbuda als ICAO-Code
 Transported Asset Protection Association, Industrievereinigung mit Sitz in den Niederlanden

Siehe auch
 Thapa
 Tappa

TAPA